Bo Cai () ist eine Figur aus Luo Guanzhongs klassischem Roman Die Geschichte der Drei Reiche. Sein Vorbild war ein historischer Offizier der Gelben Turbane, deren Aufstand in den 180er Jahren n. Chr. die chinesische Han-Dynastie erschütterte.

Überlieferung 
In den Anfängen des Aufstands besiegt Bo Cai im Verein mit dem Offizier Huangfu Song den Han-General Zhu Jun, wird aber während des Kampfgeschehens nach Changsha getrieben. Er fällt auf der Flucht einem missglückten Feuerangriff Huangfu Songs zum Opfer.

Militärperson (China)
Literarische Figur
Geboren im 2. Jahrhundert
Gestorben im 2. Jahrhundert
Mann